Émile Cornet est un nom porté par plusieurs personnes :

 Émile Cornet (pilote automobile) (?–1963), un pilote automobile belge sur circuits.
 Émile Cornet (artiste), un peintre-sculpteur sourd et président-fondateur de l'Union Sportive Silencieuse Liégeoise, premier club sportif du genre en Belgique (créé en 1919).